Собра́до () — власна назва. Португальський аналог — Собраду.

Топоніми

Собрадо (Галісія)
 Собрадо (Леон)